Le  Championnat d'Asie et d'Océanie féminin de volley-ball a lieu du 23 au  à Nakhon Ratchasima (Thaïlande).

Équipes participantes

Poules

Phase préliminaire

Poule A

Résultats

Classement

Poule B

Résultats

Classement

Phase finale

Places 1 à 4

Places 5 à 8

Classement final 

2001
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 2001
Asie Océanie féminin 2001
2001 en Thaïlande
Volley-ball en septembre 2001